

События 
 2 — Консулы: Октавиан Август (в 12-й и последний раз) и Марк Плавтий Сильван (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Каниний Галл, Гай Фуфий Гемин, Квинт Фабриций (все — плебеи).
 2 — Император Август получает титул «отца отечества». Луций Цезарь избран консулом и объявлен «главой молодёжи». Освящение форума Августа. Ссылка Юлии, согласно закону о прелюбодеянии и по подозрению в участии в заговоре. Юлия и Тиберий разведены. Ссылка Юлии Младшей.
 По Закону Фуфия—Каниния в Древнем Риме устанавливается «максимум» отпуска рабов на волю по завещанию.
 Освящён храм Марса-Мстителя в Риме.
 Фраат V из династии Аршакидов становится правителем Парфянского царства (до ок. 4).
 2 — Перепись населения в Китае.
 Рождение Исы (Ислам)

Родились 
Согласно библейской хронологии во 2 году до н. э., приблизительно в начале октября, родился Иисус, ставший впоследствии Христом или Помазанником. Главные цивилизации мира ведут отсчёт Нашей Эры именно с его рождения, только с ошибкой в три месяца.

Скончались 
 Фраат IV, правитель Парфянского царства из династии Аршакидов (с 37/36 до н. э.).

Примечания

См. также